Georg Stähelin oder Georg Staehelin ist der Name folgender Personen:

* Georg Stähelin (~1500–1573), Schweizer Reformator, siehe Georg Stäheli
 Georg Stähelin (1872–1950?), deutscher Architekt
 Georg Staehelin (Grafikdesigner) (* 1942), Schweizer Grafikdesigner, Typograf und Plakatkünstler